Чжан Липэн (; род. 10 марта 1990, Хух-Хото) — китайский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Art of War, Kunlun Fight и др. Владел титулами чемпиона Kunlun Fight в полусреднем и лёгком весах. Победитель бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Чжан Липэн родился 10 марта 1990 года в городском округе Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия. Практиковал тайский бокс и бразильское джиу-джитсу, является обладателем синего пояса по БЖЖ.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2009 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей. С переменным успехом выступал в различных китайских промоушенках, таких как UMAC, Art of War, Legend FC, RUFF, TFC, Real Fight MMA. Дважды дрался в России на турнирах Федерации современного панкратиона.

The Ultimate Fighter 
Осенью 2013 года Чжан принял участие в первом китайском сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, присоединившись к команде «Небесных драконов» под предводительством известного китайского бойца Чжана Тецюаня. В зачёте полусредней весовой категории он благополучно преодолел первых двоих соперников на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов, после чего в решающем поединке раздельным решением взял верх над другим финалистом Ван Саем и стал таким образом победителем шоу.

Ultimate Fighting Championship 
Благодаря удачному выступлению в TUF Чжан Липэн удостоился эксклюзивного контракта с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, при этом для выступлений в Америке он решил спуститься в лёгкий вес. Не считая финала TUF, в общей сложности он провёл здесь три боя: выиграл по очкам у Брендана О’Райли, проиграл по очкам Крису Уэйду и Кайану Джонсону. На этом его сотрудничество с UFC прекратилось, по истечении срока контракта в 2015 году организация не стала продлевать с ним отношения.

Kunlun Fight 
Дальнейшая бойцовская карьера Чжана была связана преимущественно с набирающим популярность китайским промоушеном Kunlun Fight, который с недавнего времени стал проводить поединки по ММА. Выступал здесь с довольно высокой частотой, так, за один только 2016 год одержал шесть побед подряд, тогда как в 2017-м выходил на ринг семь раз. Владел титулами чемпиона Kunlun Fight в лёгкой и полусредней весовых категориях.

Статистика в профессиональном ММА 

|
|Победа
|align=center|25-10-1
|Мики Ваотууа
|Сдача (удушение сзади)
|AFC 22 / Kunlun Fight MMA 16
|
|align=center|1
|align=center|1:35
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-10-1
|Родригу Капорал
|KO (удары руками)
|Kunlun Fight MMA 15
|
|align=center|1
|align=center|4:46
|Алашань, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|24-9-1
|Ивица Трушчек
|TKO (удары руками)
|Kunlun Fight MMA 14
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Циндао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|23-9-1
|Станислав Добешев
|TKO
|Kunlun Fight MMA 13
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Циндао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|22-9-1
|Родригу Капорал
|Единогласное решение
|Kunlun Fight MMA 11
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Цзинин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|21-9-1
|Эрмис Франса
|Единогласное решение
|Kunlun Fight MMA 9
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санья, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|20-9-1
|Леандру Родригес Понтес
|TKO (удары руками)
|Kunlun Fight MMA 8
|
|align=center|1
|align=center|2:52
|Санья, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|19-9-1
|Адам Боуссиф
|Сдача (удушение сзади)
|Kunlun Fight 53
|
|align=center|2
|align=center|3:17
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|18-9-1
|Юл Ким
|Единогласное решение
|Kunlun Fight 47
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нанкин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|17-9-1
|Ян Куэхегенс
|Сдача
|Kunlun Fight 45
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Чэнду, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|16-9-1
|Сезар Алонсо
|TKO (удары руками)
|Kunlun Fight 44
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-9-1
|Такаси Ното
|KO (удары руками)
|Kunlun Fight 43
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Чжоукоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|14-9-1
|Бейбит Назаров
|Единогласное решение
|Kunlun Fight 37
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санья, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|13-9-1
|Ён Ги Хон
|Сдача (удушение сзади)
|Road FC 27
|
|align=center|1
|align=center|1:33
|Шанхай, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|12-9-1
| Гаджимуса Гаджиев
|Сдача (север-юг)
| Kunlun Fight 34
|
|align=center|2
|align=center|1:31
| Шэньчжэнь, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|11-9-1
| Амр Фати Ваман
|Сдача (рычаг локтя)
| Kunlun Fight 33: World Tour
|
|align=center|1
|align=center|4:23
| Хунань, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|10-9-1
|Макото Маэда
|Сдача (удушение сзади)
|Kunlun Fight: Cage Series 4
|
|align=center|1
|align=center|1:53
|Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|9-9-1
|Кайан Джонсон
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Edgar vs. Faber
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Пасай, Филиппины
|
|-
|Поражение
|align=center|9-8-1
| Крис Уэйд
|Единогласное решение
| UFC Fight Night: McGregor vs. Siver
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-7-1
| Брендан О’Райли
|Единогласное решение
| UFC Fight Night: Bisping vs. Le
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Макао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|8-7-1
| Ван Сай
|Раздельное решение
| The Ultimate Fighter China Finale: Kim vs. Hathaway
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Макао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|7-7-1
| Исаму Химура
|TKO (удары руками)
|  TICFT Tournament
|
|align=center|2
|align=center|N/A
|Шаньдун, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|6-7-1
| Крис Гарсия
|Техническая сдача (гильотина)
| Real Fight MMA Championship 2
|
|align=center|1
|align=center|0:34
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|6-6-1
| Маркус Соуза
|Единогласное решение
| Real Fight MMA Championship 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|6-5-1
| Дже Сон О
|N/A
| Real Fight MMA Championship 1
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|5-5-1
| Пэнфэй Сюань
|Сдача (удары руками)
| RUFF 5
|
|align=center|1
|align=center|1:10
|Хух-Хото, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|4-5-1
| Артит Ханчана
|Сдача (треугольник)
| RUFF 4
|
|align=center|3
|align=center|2:53
|Хух-Хото, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|4-4-1
| Родригу Капорал
|Раздельное решение
| RUFF 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чунцин, Китай
|
|-
|Ничья
|align=center|4-3-1
|Азиз Пахрудинов
|Ничья
|TFC 7
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
|Йиер Та
|Сдача (треугольник)
|RUFF 1
|
|align=center|1
|align=center|3:00
|Шанхай, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|3-3
|Гаджи Зайпулаев
|Сдача (гильотина)
| FEFoMP: Mayor’s Cup 2011
|
|align=center|2
|align=center|4:30
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
|Тони Россини
|Сдача (рычаг локтя)
| Legend FC 2
|
|align=center|1
|align=center|2:56
| Гонконг, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Андрей Мирошников
|KO (удары руками)
| FEFoMP: Sakhalin Cup
|
|align=center|N/A
|align=center|N/A
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Клаэс Беверлов
|Сдача (рычаг локтя)
| AOW 14: Ground Zero
|
|align=center|1
|align=center|1:58
| Макао, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Яо Цян
|Сдача (треугольник)
| AOW 13: Rising Force
|
|align=center|1
|align=center|1:58
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Артит Ханчана
|Единогласное решение
|Ultimate Martial Arts Combat
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Китай, Китай
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Китая